Benetton B195 — гоночный  автомобиль, разработанный Россом Брауном и Рори Бирном и построенный командой Benetton для участия в Чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года.

История 

Шасси B195 с новым трёхлитровым двигателем Renault RS7 позволило Михаэлю Шумахеру второй раз подряд стать чемпионом мира Формулы-1, а команда Benetton выиграла свой первый Кубок конструкторов.

В конце сезона Шумахер вместе с частью персонала команды перешли в Ferrari.

Результаты в гонках

Примечания

Ссылки 

Шасси Benetton Формулы-1